Порт-Хедленд:

 Порт-Хедленд — город, находящийся на северо-западе штата Западная Австралия.
 Порт-Хедленд — аэропорт, расположенный в Порт-Хедленде, Западная Австралия